El Paraíso (en espagnol : le paradis) est un toponyme référant notamment à :

El Paraíso, un département du Honduras.
 El Paraíso, une municipalité dans le département éponyme.
 El Paraíso, une municipalité dans le département de Copán.

El Paraíso, un site archéologique.

El Paraíso, une municipalité.

El Paraíso, une paroisse civile de la municipalité de Libertador.
 El Paraíso, une paroisse civile de la municipalité de Sucre ;
 El Paraíso, capitale de la paroisse civile d'El Paraíso de la municipalité de Sucre dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme